Tres millones, el título puede pertenecer a:

Tres millones... y el amor (1946), película dirigida por Luis Bayón Herrera. 
Tres millones (2011), película dirigida por Yamandú Roos.